Фели́пе Алеха́ндро Гутье́ррес Ле́йва (; 8 октября 1990, Кинтеро, Чили) — чилийский футболист, атакующий полузащитник клуба «Аль-Васл». Выступал в сборной Чили. Участник чемпионата мира 2014 года.

Клубная карьера 
Гутьеррес — воспитанник клубов «Эвертон де Винья-дель-Мар» и «Универсидад Католика». В возрасте 18 лет он был включён в заявку основной команды «Универсидад Католика». 22 июня 2009 года в матче против «Сантьяго Морнинг» Фелипе дебютировал в чилийской Примере. В своем первом сезоне он лишь дважды сыграл в чемпионате, но уже со следующего сезона завоевал место в основе. 31 июля 2010 года в поединке против «О’Хиггинс» Гутьеррес забил свой первый гол за «Универсидад». В этом же сезоне он помог клубу выиграть национальное первенство, а через год и Кубок Чили.

В июне 2012 года Фелипе перешёл в нидерландский «Твенте». Сумма трансфера составила 3,7 млн долларов. 2 августа в матче квалификации Лиги Европы против чешской «Млады» он дебютировал за новый клуб. 12 августа в поединке против «Гронингена» Гутьеррес дебютировал в Эредивизи, заменив во втором тайме Лероя Фера. 15 сентября во встрече против «Виллем II» он забил свой первый гол за «Твенте».

Летом 2016 года Гутьеррес перешёл в испанский «Бетис», подписав контракт на четыре года. 20 августа в матче против «Барселоны» он дебютировал в Ла лиге. 21 октября в поединке против «Осасуны» Фелипе забил свой первый гол за «Бетис». В начале 2017 года для получения игровой практики Гутьеррес на правах аренды перешёл в бразильский «Интернасьонал». 13 мая в матче против «Лондрины» он дебютировал в бразильской Серии B. 9 сентября в поединке против «Жувентуде» Фелипе забил свой первый гол за «Интернасьонал».

6 февраля 2018 года Гутьеррес присоединился к клубу MLS «Спортинг Канзас-Сити» в качестве назначенного игрока, подписав трёхлетний контракт до конца сезона 2020 с опцией продления на сезон 2021. В главной лиге США он дебютировал 4 марта в матче стартового тура сезона 2018 против «Нью-Йорк Сити». 10 марта в поединке против «Чикаго Файр» Фелипе сделал дубль, забив свои первые голы за «Спортинг Канзас-Сити». Всего в пяти матчах марта 2018 года Гутьеррес забил пять мячей, за что был назван игроком месяца в MLS. Весь сезон 2020 он пропустил из-за травмы колена. По окончании сезона 2020 контракт Гутьерреса со «Спортингом» истёк, после чего клуб, выбрав его на втором этапе драфта возвращений MLS, провёл переговоры с игроком.

19 марта 2021 года Гутьеррес вернулся в «Универсидад Католика», подписав контракт на два сезона.

3 августа 2022 года Гутьеррес вернулся в MLS, отправившись в аренду в клуб «Колорадо Рэпидз» на оставшуюся часть сезона 2022. «Колорадо Рэпидз» за права на него в MLS выплатил «Спортингу Канзас-Сити» $50 тыс. в общих распределительных средствах. За «Рэпидз» он дебютировал 6 августа в матче против «Миннесоты Юнайтед».

Международная карьера 
30 мая 2010 года в товарищеском матче против сборной Северной Ирландии Гутьеррес дебютировал за сборную Чили. В 2011 году в составе национальной сборной страны Фелипе поехал на Кубок Америки в Аргентину. На турнире он был запасным футболистом и не сыграл ни минуты. 17 октября 2012 года в матче отборочного турнира чемпионата мира 2014 против сборной Аргентины Гутьеррес забил свой первый гол за Чили.

В 2014 году Гуттьерес попал в заявку на участие в чемпионате мира в Бразилии. На турнире он сыграл в матчах против команд Австралии, Нидерландов, Испании и Бразилии.

В 2015 году Гутьеррес стал победителем домашнего Кубка Америки. На турнире он сыграл в матче против сборной Перу.

5 сентября в поединке против сборной Парагвая Филипе сделал «дубль». В 2017 году Гутьеррес стал серебряным призёром Кубка конфедераций в России. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Голы за сборную Чили

Достижения 
 
  «Универсидад Католика»
 Чемпион Чили: 2010, 2021
 Обладатель Кубка Чили: 2011
  сборная Чили
  Кубок Америки: 2015
  Кубок конфедераций: 2017
 
 Игрок месяца в MLS: март 2018

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте Football-Lineups
 Профиль на сайте BDFA
 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Универсидад Католика»
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Спортинг Канзас-Сити»
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»